Гвинет Кејт Палтроу () је америчка глумица, рођена 27. септембра 1972. године у Лос Анђелесу (САД).

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Shout}- || Ребека ||
|-
| 1991. || Кука || -{Hook}- || Венди ||
|-
| 1992. || || -{Cruel Doubt}- || -{Angela Pritchard}- ||
|-
| 1993. || Смртоносне везе || -{Deadly Relations}- || -{Carol Fagot Holland}- ||
|-
| 1993. || || -{Malice}- || Пола Бел ||
|-
| 1993. || Крв и месо || -{Flesh and Bone}- || Џини ||
|-
| 1994. || || -{Mrs. Parker and the Vicious Circle}- || Пола Хант ||
|-
| 1995. || Џеферсон у Паризу || -{Jefferson in Paris}- || Петси Џеферсон ||
|-
| 1995. || Седам || -{Se7en}- || -{Tracy Mills}- ||
|-
| 1995. || || -{Moonlight and Valentino}- || -{Lucy Trager}- ||
|-
| 1996. || || -{Sydney}- || -{Clementine}- ||
|-
| 1996. || || -{The Pallbearer}- || Џули Демарко ||
|-
| 1996. || Ема || -{Emma}- || Ема Вудхаус ||
|-
| 1998. || Врата судбине || -{Sliding Doors}- || -{Helen Quilley}- ||
|-
| 1998. || Велика очекивања || -{Great Expectations}- || Естела ||
|-
| 1998. || || -{Hush}- || Хелен Беринг ||
|-
| 1998. || Савршено убиство || -{A Perfect Murder}- || Емили Бредфорд Тејлор ||
|-
| 1998. || Заљубљени Шекспир || -{Shakespeare in Love}- || -{Viola De Lesseps}- || Оскар за најбољу глумицу у главној улози
|-
| 1999. || Талентовани господин Рипли || -{The Talented Mr. Ripley}- || Марџ Шервуд ||
|-
| 2000. || Дуети || -{Duets}- || Лив ||
|-
| 2000. || Скок || -{Bounce}- || -{Abby Janello}- ||
|-
| 2001. || || -{The Anniversary Party}- || Скај Дејвидсон ||
|-
| 2001. || || -{The Royal Tenenbaums}- || -{Margot Tenenbaum}- ||
|-
| 2001. || || -{Shallow Hal}- || -{Rosemary Shanahan}- ||
|-
| 2002. || || -{Austin Powers in Goldmember}- || -{Gwyneth Paltrow als Dixie Normous in 'Austinpussy'}- ||
|-
| 2002. || Занесеност || -{Possession}- || -{Maud Bailey}- ||
|-
| 2003. || Стјуардесе у акцији || -{View from the Top}- || Дона Џенсен ||
|-
| 2003. || Силвија || -{Sylvia}- || Силвија Плат ||
|-
| 2004. || Небески капетан и свет сутрашњице || -{Sky Captain and the World of Tomorrow}- || Поли Перкинс ||
|-
| 2005. || Доказ || -{Proof}- || Кетрин ||
|-
| 2006. || || -{Running with Scissors}- || -{Hope}- ||
|-
| 2006. || || -{Infamous}- || Пеги Ли ||
|-
| 2006. || || -{Love and Other Disasters}- || -{Hollywood Jacks}- ||
|-
| 2006. || || -{The Good Night}- || Дора ||
|-
| 2006. || || -{Untitled Marlene Dietrich Project}- || Марлен Дитрих ||
|-
| 2006. || || -{Dirty Tricks}- || Морин Дин ||
|-
| 2008. || Ајронмен || -{Iron Man}- || Вирџинија „Пепер“ Потс||
|-
| 2008. || Љубавнице || -{Two Lovers}- || Мишел||
|-
| 2010. || Ајронмен 2 || -{Iron Man 2}- || Вирџинија „Пепер“ Потс ||
|-
| 2010. || || -{Country Strong}- || Кели Кантер ||
|-
| 2012. || Осветници || -{The Avengers}- || Вирџинија „Пепер“ Потс ||
|-
| 2013. || Ајронмен 3 || -{Iron Man 3}- || Вирџинија „Пепер“ Потс ||
|-
| 2017. || Спајдермен: Повратак кући || -{Spider-Man: Homecoming}- || Вирџинија „Пепер“ Потс || камео
|-
| 2018.|| Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-||Вирџинија „Пепер“ Потс ||
|-
| 2019.|| Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-||Вирџинија „Пепер“ Потс ||
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1972.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози